La leggenda di Robin Hood (The Adventures of Robin Hood) – film statunitense del 1938 diretto da Michael Curtiz e William Keighley.
Robin Hood (The Adventures of Robin Hood) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1955 al 1960.
The Adventures of Robin Hood – film per la televisione australiano del 1985.
The Adventures of Robin Hood – videogioco del 1991.